Преходът на църковните общности към ПЦУ е процес на преминаване на енории, преди това свързани с Украинската православна църква (Московска патриаршия) (УПЦ МП), от тази митрополия към Православната църква на Украйна (ПЦУ). Този процес започна с Обединителния събор от 15 декември 2018 г., който доведе до създаването на Православната църква на Украйна. Между 15 декември 2018 г. и 7 ноември 2022 г. 1153 енории (или около 9,5% от 12 092 енории, които УПЦ МП имаше през декември 2018 г.) обявиха преминаването си от УПЦ МП към ПЦУ.

Преброяване на енорийски преходи 

Имаше два преходни периода:
 От началото на Руско-украинската война до Обединителния събор има преходи от УПЦ МП към Украинската православна църква – Киевска патриаршия (УПЦ КП).
 От Обединителния събор до днес имаше преходи както от УПЦ МП, така и от УПЦ КП към УПЦ.

Преди Обединителния събор 62 енории преминаха от УПЦ МП към УПЦ КП. Брой по години: 23 през 2014 г.; 22 през 2015 г.; 5 през 2016 г., 10 през 2017 г.; 2 през 2018 г.
На 10 декември 2018 г. УПЦ МП публикува годишния си отчет, в който се посочва, че има 12 092 енории към края на 2018 г. (2017 г.: 12 069). 

От 15 декември 2018 г. преминаването на енориите на УПЦ МП към ПЦУ стана както следва, числено по месеци:

През 2022 г. след началото Руска инвазия в Украйна още около 700 енории преминаха от УПЦ (МП) към Православната църква на Украйна. Като цяло за четири години след обединителния събор почти 1500 религиозни общности се присъединиха към ПЦУ.

Препратки

Източници 
 Explore Ukraine's Contemporary Religious Landscape in MAPA's New Story Map Journal // Harvard Ukrainian Research Institute, 8 February 2020
 Religious pluralism in Ukraine // harvard-cga.maps.arcgis.com

Външни връзки 
 Map of Transitions to OCU with UOC MP (moderated by RISU)
 Map Transitions of Parish ROC to OCU (activists)
 Map Transitions to OCU (TSN)